1-naftyloamina
 2-naftyloamina